M26 ou M.26 est utilisé dans différents contextes pour décrire des objets différents :

Arboriculture
 M26, un porte-greffe nanifiant de pommier.

Astronomie 
 M26, un amas ouvert découvert par Charles Messier.

Domaine militaire 
 HMS Plover (M26), un mouilleur de mines de la Royal Navy ;
 M26, une grenade américaine ;
 M26 Pershing, un ancien char américain.
 M-26 (ou M-26-7), mouvement révolutionnaire crée par Fidel Castro.

Sport automobile 
McLaren M26, un modèle de Formule 1 de 1977.

Transports 
Aéronautique 
 BFW M.26, un avion de tourisme allemand. 

Autoroute
   reliant Chevening à Addington.

Routes
  Route serbe M26 reliant Mali Požarevac à la frontière bosniaque ;
   reliant Vylok à la frontière roumaine.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres